Hidden (englisch: versteckt) oder The Hidden ist:
 The Hidden – Das unsagbar Böse (The Hidden), US-amerikanischer Spielfilm von Jack Sholder (1987)
 Hidden, britischer Verleihtitel von Caché (Film), Spielfilm von Michael Haneke (2005)
 Hidden – Die Angst holt dich ein (Hidden), US-amerikanischer Horrorfilm der Duffer-Brüder (2015)
 Hidden (Fernsehserie, 2011), britische Fernsehserie (2011) 
 Hidden (Fernsehserie, 2018), britische Fernsehserie (2018–2022) 

Siehe auch:
 Hidden Bay, Bucht im Grahamland, Antarktika
 Hidden Col, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hidden Lake, Begriffsklärung
 Hidden Valley, Begriffsklärung